Actacarus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Schulz 1936. Actacarus ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Actacarus